Morristown kan avse:

Morristown, New York – en ort i delstaten New York
Morristown, Vermont – en ort i Vermont
Morristown, New Jersey – en stad i New Jersey
Morristown (Fantomen) – huvudstad i det fiktiva landet Bengali i serien Fantomen